Quintette à cordes 1 de Ludwig van Beethoven
 Quintette à cordes 1 de Johannes Brahms
 Quintette à cordes 2 de Johannes Brahms
 Quintette à cordes d'Anton Bruckner
 Quintette à cordes 3 d'Antonín Dvořák
 Quintette à cordes d'Alexandre Glazounov
 Quintette à cordes de Bohuslav Martinů
 Quintette pour cordes 1 de Felix Mendelssohn
 Quintette pour cordes 2 de Felix Mendelssohn
 Quintette à cordes en sol majeur de Sergueï Taneïev

Voir aussi
 Quintette à cordes